Филист:

 Филист — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Филист Сиракузский (ок.430 — 356/355 до н. э.) — древнегреческий историк, политический деятель и военачальник.